Delibašić ist der Familienname folgender Personen:
Andrija Delibašić (* 1981), montenegrinischer Fußballspieler
Mirza Delibašić (1954–2001), bosnischer Basketballspieler